Desa Jatisobo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatisobo (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 110,90), Jawa Tengah, 
 Desa Jatisobo (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 110,99), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar